Swing Vote kan avse:

Swing Vote (film, 1999) – amerikansk film från 1999 med Andy Garcia
Swing Vote (film, 2008) – amerikansk film från 2008 med Kevin Costner